Чернова Ангеліна Вікторівна ( 1973) — російська актриса.
 Чернова Галина Денисівна ( 1931) — українська художниця.
 Чернова Ірина Вікторівна ( 1946) — український музикознавець.
 Чернова Ірина Іванівна ( 1954) — українська письменниця, сценарист, журналіст.
 Чернова Людмила Олексіївна ( 1955) — радянська легкоатлетка, олімпійська чемпіонка.
 Чернова Мар'яна Володимирівна (1923—1982) — український мистецтвознавець.
 Чернова (Вдовіна) Наталія Геннадіївна ( 1969) — російська актриса театру, кіно і дубляжу.
 Чернова Тамара Олександрівна ( 1928) — радянська російська актриса, заслужена артистка РРФСР (1966).
 Чернова Тетяна Сергіївна ( 1988) — російська легкоатлетка, олімпійська медалістка.

 Чернова — присілок, Талицький міський округ, Свердловська область, Росія